Miejscowości w USA:
 Maywood – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Maywood – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Maywood – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Frontier
 Maywood – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
Gminy w USA:
 Maywood (ang. Maywood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Benton
Zespół muzyczny:
 Maywood – grupa muzyczna z Holandii